Ženski paraleni veleslalom na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju 2021 je potekal 16. februarja 2021. Zlato medaljo sta osvojili Katharina Liensberger in Marta Bassino, tretja pa je bila Tessa Worley.

Kvalifikacije

Izločilni boji

Viri 
Rezultati

Svetovno prvenstvo v alpskem smučanju 2021